Trybliophorus är ett släkte av insekter. Trybliophorus ingår i familjen Romaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Trybliophorus